Col nome di Stadio Dinamo o Dinamo Stadium o Dynamo Stadium o Stadionul Dinamo si fa riferimento a vari impianti sportivi.

Albania
Stadio Selman Stërmasi, prima conosciuto come Stadio Dinamo di Tirana

Bielorussia
Stadio Dinamo di Brėst
Stadio Dinamo di Minsk

Georgia
Stadio Boris Paichadze, conosciuto fino al 1995 come Stadio Dinamo di Tbilisi

Germania
DDV-Stadion, conosciuto come Stadio Dinamo di Dresda tra il 1971 e il 1990

Moldavia
Stadionul Dinamo di Chișinău

Romania
Stadio Dinamo di Bucarest

Russia
Stadio Dinamo di Barnaul
Stadio Dinamo di Brjansk
Stadio Dinamo di Machačkala 
Stadio Dinamo di Mosca
Stadio Dinamo di Stavropol'
Stadio Dinamo di Samara
Stadio Dinamo di Ufa 
Stadio Dinamo di Vladivostok

Ucraina
Stadio Dynamo Lobanovs'kyj, prima conosciuto come Stadio Dinamo di Kiev
Stadio Dinamo di Charkiv